Легково — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Владимирская область 
 Легково — деревня в Александровском районе.

Вологодская область 
 Легково — деревня в Вашкинском районе.

Ивановская область 
 Легково — деревня в Южском районе.

Костромская область 
 Легково — деревня в Костромском районе.

Тверская область 
 Легково — деревня в Молоковском районе.

Ярославская область 
 Легково — деревня в Большесельском районе.
 Легково — деревня в Борисоглебском районе.
 Легково — деревня в Первомайском районе.
 Легково — деревня в Рыбинском районе.